Happenbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Happenbach (Abstatt), Teilort der Gemeinde Abstatt, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Happenbach (Lauter), linker Zufluss der „Spiegelberger“ Lauter nach Spiegelberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Happenbach (Schozach), rechter Zufluss der Schozach in Abstatt, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Happenbach kann außerdem stehen für:
 Happenbach (Rebsorte), rote Rebsorte, die nach dem Ort Happenbach (Abstatt) benannt wurde